6-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд под эгидой ИИХФ проходил с 29 декабря 2012 года по 5 января 2013 года в городах Хейноле и  (Финляндия).  стала чемпионом и завоевала свой третий титул, победив в финале  в овертайме со счётом 2:1. Бронзовую медаль выиграла , победившая в матче за третье место  — 4:0.

Самым ценным игроком (MVP) и лучшим нападающим чемпионата была признана Кэтрин Шиппер. Она также стала лучшим бомбардиром турнира, набрав 13 (5+7) баллов за результативность. Лучшим вратарём была признана шведка , лучшим защитником — канадка .

Всего в женском юниорском чемпионате мира 2013 года приняли участие 20 сборных, которые были поделены на главный турнир, где играли 8 команд, и первый дивизион, состоявший из квалификационного и основного турнира. Все сборные принимали участие в прошлогоднем чемпионате.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — шесть из Европы и две из Северной Америки.  пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 ^
 ×
 *

 *
 *
Северная Америка
 *
 *

 <div id="1">* = 7 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2012 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2012 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Судьи 
ИИХФ утвердила 6 главных и 9 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2013 года.

Главные судьи
  Габриэлла Ариано-Лорти
  Анна Эскола
  Джерилин Гленн
  Дебби Хенгст
  Кайса Кетонен
  Миюки Накаяма

Линейные судьи
  Шарлотта Жиру
  Лиза Хёффнер
  Эвелин Лоретан
  Йонна Партанен
  Йенни Висала
  Вера Силхавикова
  Ольга Штейнберг
  Ванесса Стрэттон
  Андреа Вайсман

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Утешительный раунд 
Команды выявляли лучшего в серии до двух побед. Сборная России одержала победу в первых двух матчах и заняла седьмое место. Проигравшая серию сборная Германии занимает на турнире восьмое место и переходит в первый дивизион чемпионата мира 2014 года.

Время местное (UTC+2).

Россия выиграла серию 2:0

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC+2).

Полуфинал 
Время местное (UTC+2).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC+2).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+2).

Финал 
Время местное (UTC+2).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Директорат турнира выбирал лучших игроков в своём амплуа. Журналисты, работавшие на чемпионате мира, называли самого ценного игрока (MVP) и выбирали Сборную всех звёзд. Тренерские штабы участвовавших сборных определили по три лучших хоккеистки в каждой команде.

По данным: IIHF.com

По данным: IIHF.com

По данным: IIHF.com

Первый дивизион

Квалификационный турнир 

Квалификационный турнир первого дивизиона проходил с 27 октября по 1 ноября 2012 года в Дамфрисе, Великобритания. Занявшие первые два места сборные  и  квалифицировались в основной турнир первого дивизиона 2013 года. Хозяева турнира, , заняла 3-е место и получила право играть в первом дивизионе 2014 года.

Основной турнир 

Основной турнир первого дивизиона состоялся со 2 по 8 января 2013 года в Романсхорне, Швейцария. Победителем кругового турнира стала , которая возвратилась в ТОП-дивизион спустя годичного перерыва. Проигравшая все матчи  по итогам соревнования была переведена в квалификационный турнир первого дивизиона.

Примечания

Ссылки 
 

2012 год в хоккее
Декабрь 2012 года
Январь 2013 года
Спорт в Финляндии в 2012 году
Спорт в Финляндии в 2013 году
ЖЮ
2013
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Хейнола
Чемпионаты мира в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Хейноле